Svanholm kan henvise til flere artikler:
 Svanholm Gods er en herregård i Frederikssund Kommune.
 Svanholm Storkollektiv ejer, driver og bor på Svanholm Gods.
 Svanholm.com ApS var en virksomhed, der solgte analyseudstyr til den pharmaceutiske industri i Skandinavien. D. 1. november 2018 blev virksomheden opkøbt af RAMCON A/S.

Noter